Legendary Pictures — американская компания, занимающаяся выпуском кинофильмов. Расположена в Бербанке и была основана Томасом Туллом в 2000 году.

История 

С момента основания и до 2005 года кинокомпания не производила никакие фильмы

Legendary Entertainment была основана Томасом Туллом после получения $ 500 млн долларов от частных инвестиционных компаний.

В 2005 году компания заключила соглашение на 7 лет, на 40 картин, которые будут профинансированы и спродюсированы совместно с Warner Bros. Pictures. Первым фильмом, на которое распространилось условие контракта стала киноадаптация комиксов о Бэтмене — «Бэтмен: Начало», а год спустя — «Возвращение Супермена».

Инвесторами компании являются ABRY Partners, AIG Direct Investments, Bank of America Capital Investors, Columbia Capital, Falcon Investment Advisors и M/C Venture Partners.

В 2008 году президент и генеральный директор компании Томас Тулл стал миноритарным партнёром в Pittsburgh Steelers. Тулл приобрёл 16 % акций.

Компания анонсировала, что может заняться разработкой компьютерных игр, удивив многих геймеров, помнивших прежние отношения Голливуда и этой индустрии. Прокатом новых фильмов Legendary Pictures с 2013 года занимается студия Universal, хотя в последнее время сотрудничество с Universal усложнилось.

12 января 2016 года Legendary Entertainment был приобретен китайским конгломератом Wanda Group. Сумма сделки составила $3,5 миллиарда.

17 января 2017 года стало известно, что Тулл стал CEO кинокомпании.

Фильмография

Выпущенные фильмы

Сериалы

Примечания

Ссылки 
 Official site
 «A Producer of Superheroes» by Jamin Brophy-Warren (Profile of CEO Thomas Tull) — Wall Street Journal — February 27, 2009

Кинокомпании США